Шалимовская:
 Шалимовская — деревня в Тарногском районе Вологодской области, Верхнекокшеньгский сельсовет.
 Шалимовская — деревня в Тарногском районе Вологодской области, Озерецкий сельсовет.